A Segunda Divisão do Campeonato Espanhol,  também conhecida como La Liga SmartBank, por razões de patrocínio, é disputada por 22 clubes. O sistema de disputa é o de pontos corridos, onde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

O 1º colocado ao final do campeonato sagra-se campeão, e junto ao 2º colocado, sobe para a Primera Divisão. Os clubes que ficam entre o 3º e o 6º lugar disputam um play-off para subir. Os 4 últimos colocados são rebaixados para a Primera Federación.

O atual campeão é o Almería. A equipe mais vencedora da competição  é o Real Murcia com oito campeonatos. O mesmo também é a equipe com mais participações, com um total de 53.

História
 Este campeonato foi criado em 1929 pela Real Federação Espanhola de Futebol. Desde 1983, ele é organizado pela LFP.
 Em 16 de agosto de 2006, a LFP conseguiu um contrato com o banco BBVA como patrocinador da Segunda División, mudando seu nome para Liga BBVA.
 Em 4 de junho de 2008, a liga foi renomeada para o nome Liga Adelante por razões de patrocínio.

Formato da liga
A liga contém 22 times que jogam um contra o outro em casa e fora de casa por 42 partidas. A cada ano três times são promovidos para a La Liga, que é a principal divisão do futebol espanhol. Os dois melhores times ganham promoção automática. Os times que ficam entre o 3° e o 6° lugar disputam um play-off para decidir a última vaga

Times
{| class="wikitable collapsible collapsed sortable" style="text-align:center; font-size:98%;"
! colspan="11" | Tabela de Todos os Times da Segunda Divisão
|-
!  Pos.
!  Time
!  Temporadas
!  Pontos
!  Total de Jogos
!  Jogos Ganhos
!  Empates
!  Jogos Perdidos
!  Gols Feitos
!  Gols Sofridos
!  Campeão
|- align="center"
|  1''|| Real Madrid Castilla   ||      31 || 1906 || 1153 ||  413 || 269 || 424 || 1542 ||1568  ||    1
|- align="center"
|  2||Sporting Gijón || 41||  1214 || 1575 ||  568 || 277 || 369 || 2129|| 1527 ||  5
|- align="center"
|  3 ||CE Sabadell || 39 || 1206 || 1251 ||  479 || 293 || 434 || 1782 ||1699 ||     2
|- align="center"
|  4|| Hércules CF|| 38 || 1252 || 1423 || 528 || 281 || 443 || 1875 ||1649 ||     3
|- align="center"
|  5 || Deportivo la Coruña || 37||  1118||   1222 ||   487 ||  248 ||  383 ||  1720||  1431 ||      4
|- align="center"
|    6|| Levante UD || 35 || 1156 || 1264 ||  426 || 292 || 438 || 1640|| 1656  ||    1
|- align="center"
|    7|| CD Castellón ||35 || 1228 || 1264 ||  457 || 305 || 466 || 1534 ||1592 ||     2
|- align="center"
|    8 ||CD Tenerife||34||  1224 || 1351 ||  461 || 314 || 449 || 1579 ||1495  ||    1
|- align="center"
|    9 ||CA Osasuna  ||  34 || 1024 || 1116 ||  419 || 204 || 401 || 1576|| 1464 ||     3
|- align="center"
|   10 ||Racing Ferrol||34 || 1054 || 1031 ||  366 || 229 || 459 || 1474|| 1745 ||     0
|- align="center"
|   11 || Deportivo Alavés ||33 || 1074 || 1191 ||  399 || 272 || 403 || 1413 ||1448  ||    3
|- align="center"
|   12 ||Recreativo Huelva  ||     32 || 1158 || 1288  || 419 || 336 || 403 || 1357 ||1333 ||     1
|- align="center"
|   13 ||Real Oviedo|| 32 || 1070 || 1175 ||  436|| 281 || 353 || 1554|| 1261  ||    5
|- align="center"
|   14 ||Racing Santander||   32 || 1024 || 1113||   436||  222||  366||  1527|| 1377 ||     2
|- align="center"
|   15 ||Rayo Vallecano||  31||  1144 || 1233  || 448 || 290 || 406 || 1448 ||1318   ||   0
|- align="center"
|   16 ||Cádiz CF  ||   31 || 1102 || 1190 ||  434 || 257 || 411 || 1447 ||1432  ||    1
|- align="center"
|   17 ||UD Salamanca  ||  31 || 1036 || 1160 ||  380 || 268 || 388 || 1385 ||1361  ||    0
|- align="center"
|   18 ||RCD Mallorca  || 31 || 1024 || 1156 ||  438 || 240 || 346 || 1487|| 1285  ||    2
|- align="center"
|  19|| Real Murcia ||49||1500||1741||  656||  332||  512||  2267|| 1937 ||     9
|- align="center"
|   20 ||CD Málaga||   31  || 936||  1048 ||  409 || 230 || 297 || 1533 ||1142   ||   3
|- align="center"
|   21 ||Barakaldo CF ||  31 ||  868 || 787  || 309||  169 || 390||  1279 ||1483  ||    0
|- align="center"
|   22|| Elche CF|| 30 || 1050 || 1228 ||  402 || 292 || 356 || 1341 ||1263  ||    0
|- align="center"
|   23 ||Real Valladolid||30  || 924 || 1079 ||  404 || 213 || 307 || 1426 ||1176  ||    3
|- align="center"
|   24 ||Granada CF ||  30  || 898 ||  948  || 383 || 182 || 333  ||1344|| 1150  ||    3
|- align="center"
|   25 ||RC Celta de Vigo||  28 ||  864 || 1041 ||  400 || 206 || 258 || 1400||  962  ||    3
|- align="center"
|   26|| Real Betis||   25  || 756 ||  905 ||  349||  186 || 221 || 1242 || 944   ||   7
|- align="center"
|   27|| SD Eibar   ||  24  || 924 || 1038 ||  281 || 320 || 323 ||  939|| 1010  ||    0
|- align="center"
|   28 ||UE Lleida   || 24  || 864  || 955  || 322 || 206 || 336 || 1120|| 1129   ||   1
|- align="center"
|   29 ||Córdoba CF  ||  23 ||  866 ||  947 ||  314||  230 || 322 || 1100||1056   ||   1
|- align="center"
|   30 ||UD Las Palmas ||  21 ||  768 || 963 ||  313 || 214 || 241 || 1053 || 923  ||    4
|- align="center"
|   31 ||Xerez CD  ||  21 ||  800  || 860 ||  255 || 234 || 311 ||  912|| 1034   ||   0
|- align="center"
|   32 ||Valencia CF Mestalla|| 21  || 652 ||  629 ||  248 || 133 || 271||  1015 ||1034  ||    0
|- align="center"
|   33 ||CD Badajoz|| 20 ||  724 ||  781  || 238 || 200 || 286 ||  845 || 963  ||    0
|- align="center"
|   34 ||CD Logroñés ||  18 ||  648 ||  669 ||  225 || 166 || 257  || 863  ||901  ||    0
|- align="center"
|   35 ||FC Barcelona B    ||  17 ||  656 ||  652 ||  213 || 193 || 250  || 846 || 893  ||    0
|- align="center"
|   36 ||Burgos CF|| 17 ||  582  || 566 ||  213 || 140 || 229 ||  735 || 786  ||    0
|- align="center"
|   37 ||Sestao|| 17 ||  584 ||  540  || 185 || 160 || 239  || 632 || 745  ||    0
|- align="center"
|   38 ||Albacete Balompié || 15  || 580 ||  737 ||  211 || 163||  206 ||  688 || 697  ||    1
|- align="center"
|   39 ||Real Jaén CF ||15 ||  510 ||  546 ||  190 || 131 || 189 ||  702||  685  ||    2
|- align="center"
|   40 ||Real Zaragoza ||15  || 414  || 508 ||  205 ||  78 || 131 ||  821 || 593 ||     1
|- align="center"
|   41 ||Terrassa FC||  15 ||  514 ||  492||   162 || 133 || 219 ||  647  ||777 ||     0
|- align="center"
|   42||Gimnàstic Tarragona||    14 ||  502  || 546 ||  179 || 125 || 198 ||  625 || 703 ||     0
|- align="center"
|   43|| Real Sociedad ||14  || 360 ||  464  || 191  || 64  ||105 ||  777 || 478 ||     2
|- align="center"
|   44 ||CF Badalona ||14 ||  356 ||  286 ||  114  || 58 || 184 ||  538 || 744   ||   0
|- align="center"
|   45 ||CF Extremadura  ||  13 ||  466 ||  551 ||  180 || 109 || 177 ||  612 || 668  ||    0
|- align="center"
|   46||Sevilla FC  ||  13  || 384 ||  516 ||  183  || 90 || 111  || 614 || 431  ||    4
|- align="center"
|   47 ||Athletic Bilbao B||       13  || 500 ||  488  || 165 || 148 || 187 ||  587 || 629  ||    0
|- align="center"
|   48 ||CD Ourense|| 13 ||  454 ||  437 ||  143 || 121 || 190  || 492 || 623 ||     0
|- align="center"
|   49 ||SD Indautxu||     13 ||  410 ||  390  || 154 ||  82 || 174 ||  607 || 640  ||    0
|- align="center"
|   50 ||Cultural Leonesa   ||    13 ||  402 ||  381 ||  153 ||  75  ||174 || 588 || 649   ||   0
|- align="center"
|   51 ||Girona FC||12  || 280 ||  271  || 115  || 41 || 124  || 455 || 484   ||   0
|- align="center"
|   52 ||CD Leganés   ||          11  || 446  || 525  || 130 || 156 || 160||   462 || 534   ||   0
|- align="center"
|   53 ||Atlético Madrid B||  11 ||  430 ||  460  || 140 || 118 || 172  || 530 || 587 ||     0
|- align="center"
|   54 ||UE Sant Andreu|| 11   ||396 ||  394 ||  148 || 98 || 150 ||  481 || 511 ||     0
|- align="center"
|   55 ||UD Puertollano||  11 ||  386 ||  364 ||  136 ||  92 || 158 ||  437||  503 ||     0
|- align="center"
|   56 ||CD Alcoyano||  11  || 314 ||  336 ||  138 ||  60 || 116 ||  558 || 494   ||   3
|- align="center"
|   57 ||CA Ceuta||   11  || 342 ||  331  || 135 ||  61 || 146 ||  420 || 480  ||    0
|- align="center"
|   58|| Real Avilés CF||       11  || 286 ||  255  ||  98  || 59 || 129 ||  460 || 565 ||     0
|- align="center"
|   59 ||CD Constancia||  11 ||  274 ||  243  ||  92  || 59 || 123  || 353 || 451   ||   0
|- align="center"
|   60 ||CD Numancia   ||  10  || 398  || 541 ||  151 || 108 || 139 ||  517 || 511   ||   1
|- align="center"
|   61  ||CD Condal||             10  || 304 ||  309 ||  122  || 65 || 117 ||  512 || 449  ||    0
|- align="center"
|   62 ||CD San Fernando||  10 ||  312||  284  || 116  || 52 || 144 || 426 || 535  ||    0
|- align="center"
|   63 ||Villarreal CF||      9  || 350 ||  401 ||  120 || 100 || 130  || 357 || 413  ||    0
|- align="center"
|   64 ||Pontevedra CF  ||  9 || 314  || 328 ||  117 ||  84 || 113 ||  379||  372  ||    2
|- align="center"
|   65 ||Algeciras CF||     9 ||  314 ||  271  ||  96 ||  73||  145 ||  336 || 434  ||    0
|- align="center"
|   66 ||RCD Córdoba||  9  || 232  || 214  ||  85 ||  44 || 103 || 409 || 468  ||    0
|- align="center"
|   67 ||Real Unión de Irún   ||           9 ||  172||   132 ||   49  || 34  || 89 ||  258 || 389   ||   0
|- align="center"
|   68 ||Cartagena FC||   8  || 294 ||  258  ||  85 ||  88 || 121 ||  325||  425   ||   0
|- align="center"
|   69 ||UP Langreo||     8  || 256 ||  214 ||   82  || 50 || 124 ||  269 || 365 ||     0
|- align="center"
|   70 ||RS Gimnástica de Torrelavega ||  8 ||  226 || 204  ||  84  || 36 || 106 ||  324 || 450  ||    0
|- align="center"
|   71 ||Xerez FC||  8   ||156 ||  163  ||  66  || 31  || 59  || 271 || 282  ||    0
|- align="center"
|   72 ||UD Almería||     7  || 286 ||  383  ||  99 ||  86 || 101 ||  344 || 346 ||     1
|- align="center"
|   73 ||CP Mérida||                 7 ||  274  || 367  || 116 ||  83 ||  75 ||  349|| 260 ||     2
|- align="center"
|   74 ||Polideportivo Ejido   ||    7 ||  294 ||  358  ||  90 ||  88 || 116 ||  279 || 332  ||    0
|- align="center"
|   75 ||CD Toledo||         7 ||  278  || 350 || 101  || 78 ||  99  || 305 || 321||     0
|- align="center"
|   76||SD Compostela ||   7 ||  282 ||  335  ||  97  || 90 ||  95  || 332 || 334    ||  0
|- align="center"
|   77||UE Figueres  ||  7  || 272  || 279 ||   98 ||  83 ||  91 ||  320 || 313  ||    0
|- align="center"
|   78 ||Caudal Deportivo   ||   7  || 222 ||  210   || 83  || 44 ||  95 ||  336 || 347   ||   0
|- align="center"
|   79 ||SD Ceuta||     7  || 148 ||  134  ||  55  || 24  || 69 ||  238 || 288 ||     0
|- align="center"
|   80 ||Cartagena CF||7 ||  156  || 119 ||   44  || 31 ||  81  || 247 || 353  ||    0
|- align="center"
|   81 ||Getafe CF || 6  || 244  || 274 ||   66 ||  81 ||  97 ||  244 || 303  ||    0
|- align="center"
|   82 ||Atlético Madrid    || 6 ||  154   || 242  ||  84  || 30  || 40 ||  297 || 211  ||    1
|- align="center"
|   83 ||Atletico Tetuán||    6 || 178 ||  211  ||  91 ||  29 ||  58 ||  367 || 247  ||    1
|- align="center"
|   84 ||Palamós CF|| 6  || 228 ||  207 ||   66 ||  75 ||  87 ||  226 || 287 ||     0
|- align="center"
|   85 ||Getafe Deportivo||  6  || 228 ||  201 ||  69 ||  63||   96 ||  250 || 324 ||     0
|- align="center"
|   86 ||CD Baskonia||  6  || 184 ||  164  ||  66 ||  32  || 86  || 222 || 329  ||    0
|- align="center"
|   87 ||Linense||     6  || 178 ||  155  ||  64 ||  27 ||  87 ||  310 || 416  ||   0
|- align="center"
|   88 ||Arenas de Getxo|| 6  || 104  ||  89  ||  37 ||  15 ||  52 ||  167 || 239  ||    0
|- align="center"
|   89 ||Granada 74 CF||       5  || 210 ||  276 ||   69  || 69  || 72 ||  250 || 265||      0
|- align="center"
|   90 ||Linares CF||  5 ||  190 ||  163 ||   53 ||  57 ||  80 ||  174 || 254  ||    0
|- align="center"
|   91 ||Ontinyent CF|| 5  || 174 ||  151  ||  56 ||  39 || 79 ||  179 || 213 ||     0
|- align="center"
|   92 ||CD Eldense|| 5 ||  162||   142 ||   58 ||  26 ||  78 ||  254 || 314 ||     0
|- align="center"
|   93 ||CE Europa || 5 ||  150 ||  140 ||   53 ||  34 ||  63 ||  160 || 208    ||  0
|- align="center"
|   94 ||CP La Felguera|| 5 ||  162||   138  ||  54 ||  30 ||  78  || 209|| 297   ||   0
|- align="center"
|   95 ||Cádiz CF ||   5 ||   78 ||   82  ||  36 ||  10  || 32  || 157 || 123 ||     0
|- align="center"
|   96 ||R.C.D. Espanyol ||  4 ||  144 ||  182  ||  71 || 40 ||  33 ||  213 || 117  ||    1
|- align="center"
|   97 ||Real Burgos CF|| 4 ||  152 ||  146 ||   48 ||  50 ||  54  || 152 || 176  ||    1
|- align="center"
|   98 ||Palencia CF|| 4 ||  152 ||  140 ||   48 ||  44 ||  60  || 154 || 169   ||   0
|- align="center"
|   99 ||C Atlético Marbella|| 4 ||  152 ||  132 ||   44 ||  40 ||  68 ||  155 || 199  ||    0
|- align="center"
|  100 ||Valencia CF|| 4 ||   98 ||  120 ||   51 ||  18 ||  29 ||  177||  135  ||    2
|- align="center"
|  101 ||UD Melilla||  4 ||  118 ||  117 ||   50  || 17 ||  51 ||  214 || 239  ||    0
|- align="center"
|  102 ||Melilla CF|| 4 ||  120 ||  102 ||   36 ||  30 ||  54  || 120 || 165  ||    0
|- align="center"
|  103 ||CD Atlético Baleares || 4 ||  120 ||  101  ||  42  || 17 ||  61 ||  180 || 235  ||    0
|- align="center"
|  104 ||Alicante CF|| 4  || 116  ||  98  ||  41  || 16 ||  59  || 167 || 223 ||     0
|- align="center"
|  105 ||CD Castellón  ||   4 ||   70  ||  60  ||  26 ||   8  || 36  || 119 || 151  ||    2
|- align="center"
|  106||Málaga CF   || 3  || 126 ||  206 ||   56 ||  38 ||  32  || 179 || 139  ||    1
|- align="center"
|  107 ||Málaga CF B||   3 ||  126 ||  133  ||  31  || 40 ||  55 ||  121 || 175 ||    0
|- align="center"
|  108 ||UD España de Tánger|| 3  ||  90 ||  103  ||  45 ||  13 ||  32 ||  171 || 148 ||     0
|- align="center"
|  109 ||SD Huesca||   3  ||  92  ||  87  ||  36 ||  15 ||  41 ||  157 || 165 ||     0
|- align="center"
|  110 ||UD Orensana||  3  ||  92 ||   82 ||  33 ||  16 ||  43 ||  141 || 177 ||     0
|- align="center"
|  111 ||Gimnástica Lucense|| 3  ||  92 ||   74  ||  28 ||  18 ||  46 || 135|| 197 ||     0
|- align="center"
|  112 ||Centre d'Esports L'Hospitalet|| 3 ||   90 ||   72  || 31  || 10 ||  49 ||  124 || 170 ||     0
|- align="center"
|  113 ||Iberia SC||  3 ||  54 ||   56  ||  20 ||  16  || 18 ||   82 ||  87  ||    0
|- align="center"
|  114 ||AD Ferroviaria|| 3 ||   42 ||   42  ||  17 ||   8 ||  17 ||  76 ||  77  ||    0
|- align="center"
|  115 ||Lorca|| 2  ||  84 ||  106 ||   28 ||  22 ||  34  ||  93 ||  99  ||    0
|- align="center"
|  116 ||Sevilla Atlético|| 2 ||   72  ||  78 ||   22 ||  20 ||  30  ||  77 || 102  ||    0
|- align="center"
|  117 ||Écija|| 2 ||   76||    75 ||   19  || 18  || 39 ||   61 || 124   ||   0
|- align="center"
|  118 ||AD Almería|| 2 ||   76  ||  73 ||   27 ||  23 ||  26  ||  89  || 87  ||    1
|- align="center"
|  119 ||Orihuela CF||  2  ||  68 ||   69 ||   24 ||  21  || 23  ||  97 || 114  ||    0
|- align="center"
|  120 ||Real Avilés||2  ||  76  ||  65  ||  19 ||  27 ||  30  ||  66 ||  93  ||    0
|- align="center"
|  121 ||Elche CF Ilicitano|| 2  ||  76  ||  64  ||  23 ||  18 ||  35 ||   96 || 117   ||   0
|- align="center"
|  122 ||Real Sociedad B||    2  ||  60 ||   63 ||   24||   15  || 21  || 111 ||  94  ||    0
|- align="center"
|  123 ||AD Almería||  2  ||  60  ||  55  ||  21  || 13   ||26 ||  71 ||  98  ||    0
|- align="center"
|  124 ||CD Abarán||    2 ||   60  ||  44  ||  16 ||  12 ||  32  ||  58 || 102   ||   0
|- align="center"
|  125 ||Cultural Leonesa ||  2 ||   36   || 40 ||   18 ||   4 ||  14  ||  85  || 72 ||     1
|- align="center"
|  126 ||SD Erandio Club||  2 ||   44  ||  35  ||  16  ||  3 ||  25  ||  78 || 116 ||     0
|- align="center"
|  127 ||Levante FC||   2  ||  28 ||   32 ||   12  ||  8 ||   8  ||  62 ||  40  ||    1
|- align="center"
|  128 ||CD Nacional de Madrid||             2 ||   28  ||  27  ||  12  ||  3 ||  13  ||  59  || 53 ||    0
|- align="center"
|  129 ||Gimnástico FC||  2  ||  28 ||   26 ||   10  ||  6 ||  12 ||   41 ||  42 ||     0
|- align="center"
|  130 ||CE Júpiter||     2 ||   26  ||  17  ||   5  ||  7  || 14  ||  35 || 57  ||    0
|- align="center"
|  131 ||Burgos CF ||   1  ||  42  ||  52  ||  12 ||  16  || 14   || 31  || 37  ||    1
|- align="center"
|  132 ||RCD Mallorca B||    1 ||   42  ||  46  ||  12 ||  10 ||  20  ||  52  || 64  ||    0
|- align="center"
|  133 ||SD Ponferradina     ||    1 ||   42  ||  46  ||  11  || 13 ||  18  ||  45 ||  61  ||    0
|- align="center"
|  134 ||Universidad LP||    1  ||  42 ||   39  ||   8  || 15 ||  19  ||  34  || 63   ||   0
|- align="center"
|  135 ||UD Vecindario||   1  ||  42  ||  34  ||   9  ||  7 ||  26  ||  42 ||  81   ||   0
|- align="center"
|  136 ||CD Ensidesa||     1  ||  38  ||  33  ||  11 ||  11 ||  16  ||  31 ||  46 ||    0
|- align="center"
|  137 ||AD Ceuta||     1  ||  38  ||  29  ||  11 ||  7  || 20  ||  33 ||  50  ||    0
|- align="center"
|  138 ||Lorca||1 ||   38  ||  29  ||  10  ||  9 ||  19  ||  23 ||  59  ||    0
|- align="center"
|  139 ||Real Zaragoza B||     1  ||  38 ||   28  ||   9  || 10  || 19 ||   35  || 55  ||    0
|- align="center"
|  140 ||Puente Genil CF||  1 ||   38 ||   27  || 12  ||  3 ||  23  ||  44 ||  81   ||   0
|- align="center"
|  141 ||UD Alzira||   1  ||  38  ||  26  ||   9  ||  8  || 21  ||  29  || 58  ||    0
|- align="center"
|  142 ||CD Lugo||       1  ||  38 ||   25  ||   7 ||  11 ||  20  ||  23 ||  41  ||    0
|- align="center"
|  143 ||CD Colonia Moscardó||      1 ||   38  ||  23  ||   6 ||  11 ||  21  ||  22 ||  51   ||   0
|- align="center"
|  144 ||SD Escoriaza||  1 ||   30  ||  21   ||  8 ||   5  || 17 ||   42 ||  69   ||   0
|- align="center"
|  145 ||Zaragoza CD||   1 ||   18  ||  20   ||  9  ||  2  ||  7 ||   45 ||  41  ||    0
|- align="center"
|  146 ||RSG Torrelavega||      1  ||  18  ||  20  ||   8 ||   4  ||  6 ||   35 ||  38    ||  0
|- align="center"
|  147 ||CD Juvenil Coruña||   1  ||  30  || 20   ||  5 ||  10 ||  15 ||  40 || 85  ||    0
|- align="center"
|  148 ||CP Cacereño|| 1  ||  30  ||  19   ||  7  ||  5  || 18  ||  40 ||  79   ||  0
|- align="center"
|  149 ||Jerez Industrial CF||    1   || 38 ||   18  ||   6  ||  6  || 26  ||  36 ||  91  ||    0
|- align="center"
|  150 ||Arosa SC||    1  ||  30 ||   17 ||    7  ||  3 || 20 ||   44 ||  84  ||    0
|- align="center"
|  151 ||RD Oriamendi||   1 ||   14  ||  15  ||   7 ||   1 ||   6  ||  28 ||  29   ||   0
|- align="center"
|  152 ||EC Granollers||     1  ||  14 ||   14  ||   6  ||  2  ||  6 ||   31  || 30   ||   0
|- align="center"
|  153 ||Imperio CF Madrid||     1  ||  14  ||  14  ||   6  || 2   || 6  ||  32 ||  33   ||   0
|- align="center"
|  154 ||Racing de Madrid||   1  ||  18  ||  13   ||  6  ||  1  || 11 ||   31 ||  48  ||    0
|- align="center"
|  155 ||Burjassot CF||     1  ||  14  ||  12 ||    5 ||   2  ||  7 ||   38 ||  33    ||  0
|- align="center"
|  156 ||Tolosa CF||    1 ||  18 ||   12  ||  5  ||  2 ||  11 ||   26 ||  46  ||   0
|- align="center"
|  157 ||CP Villarrobledo||    1  ||  30 ||   12  ||   4  ||  4  || 22  ||  26  || 79 ||    0
|- align="center"
|  158 ||CFJ Mollerussa||  1 ||   38  ||  11  ||   3  ||  5   ||30 ||   19 ||  75  ||    0
|- align="center"
|  159 ||Real Murcia B||      1  ||  14   ||  8  ||   3  ||  2  ||  9 ||   17 ||  37  ||    0
|- align="center"
|  160 ||Unión Sporting Vigo||    1  ||  14  ||   7 ||   3   || 1  || 10 ||   26  || 51  ||    0
|- align="center"
|  161 ||Sport Club la Plana||    1 ||  14  ||   3  ||   1 ||   1  || 12  ||   7  || 43   ||   0
|- align="center"
|  162 ||EHA Tánger||          1  ||  14   ||  1   ||  0 ||   1  || 13 ||   15 ||  45   ||  0
|- align="center"
|  163 ||Villarreal B||          0  ||  0   ||  0  ||  0 ||   0  || 0 ||   0||  0   ||  0
|- align="center"
|  164 ||FC Cartagena ||          0  ||  0   ||  0  ||  0 ||   0  || 0 ||   0||  0   ||  0
|- align="center"
|}

 Equipes por Comunidade Autônoma em 2017–18 

 Títulos 

 9 títulos: Real Murcia
 7 titulos: Real Betis
 5 títulos: Real Oviedo, RCD La Coruña, Sporting de Gijón
 4 títulos: Málaga CF *, Sevilla FC, UD Las Palmas, CA Osasuna
 3 títulos: Deportivo Alavés, Hércules CF, Celta de Vigo, CD Alcoyano, Real Valladolid,Granada CF, Real Sociedad
 2 títulos: Valencia CF, RCD Mallorca, CD Castellón, CE Sabadell, Racing de Santander, Real Jaén, Pontevedra CF, CP Mérida
 1 títulos:''' Atlético Tetuán, Cultural Leonesa, Elche CF, CD Tenerife, Córdoba CF, Burgos CF, Real Burgos CF, Real Zaragoza, AD Almería, Castilla CF, Albacete Balompié, UE Lleida, RCD Español, Atlético de Madrid, Levante UD, Cádiz CF, Recreativo de Huelva, CD Numancia, Xerez Club Deportivo

*Os 4 títulos conseguidos pelo Málaga CF, incluem os obtidos pelo Málaga CF (1 título), e CD Málaga (3 títulos).

Ver também 
 Campeonato Espanhol - 1ª Divisão
 Campeonato Espanhol - 3ª Divisão
 Campeonato Espanhol - 4ª Divisão
 Divisões Regionais da Espanha
 Campeonato Espanhol Juvenil
 Copa do Rei
 Copa da Liga Espanhola
 Supercopa da Espanha
 Copa Eva Duarte

Ligações externas 

Competições de futebol da Espanha
Futebol da Espanha
Espanha
Espanha